Герман Лупекин:
 Лупекин, Герман Антонович (1901—1939) — начальник Управления НКВД по Ростовской области, старший майор государственной безопасности.
 Лупекин, Герман Петрович (1919—2016) — советский актёр театра и кино, режиссёр-постановщик и сценарист.